Polena, ukrajnai település a Kárpátalján
Polena, albániai falu Berat megyében